Гера́нь крова́во-кра́сная, или кровя́но-кра́сная () — вид многолетних, травянистых растений рода  семейства .

Разновидности 
 Geranium sanguineum var. prostratum

Распространение и экология 
Европейская часть России, Крым, Турция, Армения, Азербайджан, Грузия, Скандинавия, Средняя и Атлантическая Европа, Западное Средиземноморье, Балканский полуостров.

Светлые леса, поляны, опушки, в кустарниках, на сухих, особенно южных склонах и известняках.

Вид с широкой эколого-ценотической амплитудой. Факультативный гелиофит, ксеромезофит, мезотроф.

Ботаническое описание 

Многолетник с длинным, мясистым, узловатым корневищем. Образует плотную куртину, во время цветения украшенную многочисленными карминно-красными цветками. Вегетация длительная. Образует одно поколение листьев в сезон. Листья зимующие. По другим данным, зимует без зелёных листьев.

Стебли вильчато-разветвлённые, высотой 20—50 см, покрыты длинными волосками. Основания стеблей и нижние листья к осени часто краснеют.

Листья зимующие, с волосистыми черешками, глубоко разделённые на 5—7 долей, а те, в свою очередь, ещё на 3—5 линейных или линейно-ланцетных долек, сверху и по краям прижато щетинистых, снизу с длинными белыми волосками. К осени часто краснеют, отсюда видовое название.

Прицветники яйцевидные, буроватые. Цветки по одному, по два. Чашелистиков, лепестков и нектарников по пять. Чашелистики продолговато-яйцевидные, с шипиками на конце. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, розовые, обратнояйцевидные, сверху — выемчатые. Завязь пятигнёздная, пятилопастная, с пятью нитевидными рыльцами.

Плод дробный, распадается на односеменные части.

Цветёт в июне — июле, плодоносит в июле — сентябре. По другим данным, цветёт с середины июня до августа. Иногда образует самосев. Выросшие из семян растения зацветают на второй год.

Значение и использование 
Медонос.

В цветоводстве 

Герань кроваво-красная известна в культуре с XVI века.

Без пересадки и деления может расти до 15 лет.

Почвы: рыхлые, хорошо дренированные, богатые известью (pH около 8).

Рекомендуется посадка на солнечных местах и в полутени. Засухоустойчива.

Размножают осенью отрезками корневищ с почкой, а также семенами.

Использование: в рокариях и бордюрах.

Сорта 

 'Alan Bloom'. Высота растения около 15 см, цветки розовые.
 'Album'. Цветки белые, высота растений около 30 см. Лепестки относительно узкие.
 'Ankum’s Pride'. Высота растений около 20 см, ширина около 30 см. Цветки полумахровые, диаметром около 40 мм, лепестки малиново-розовые с более тёмными жилками.
 'Apfelblute'. Высота растений около 15 см, ширина около 30 см. Цветки простые, диаметром около 40 мм, лепестки светло-розовые с более тёмными жилками.
 'Belle of Herterton'. Высота растений около 25 см, ширина около 30 см. Цветки простые, диаметром около 35 мм, лепестки розовые с более тёмными жилками.
 'Canon Miles'. Высота растений около 15 см, ширина около 30 см. Цветки простые, диаметром около 30 мм, лепестки сиренево-розовые с более тёмными, ярко выраженными жилками.
 'Compactum'. Высота растений 10—15 см. Используется для озеленения крыш, в альпинариях, вазонах. Согласно другому источнику, высота растения около 20 см, ширина около 30 см. Цветки простые, диаметром около 40 мм, лепестки светло-розовые с тёмными жилками. .
 'Elke'. Высота растений около 20 см, ширина около 30 см. Цветки простые, диаметром около 40 мм, лепестки малиновые с более тёмными жилками.
 'Glenluce'. Высота растений около 30 см, ширина около 35 см. Цветки простые, диаметром около 35 мм, лепестки светло-розовые с более тёмными жилками.
 'Inverness'. Высота растений около 25 см, ширина около 35 см. Цветки простые, диаметром около 35 мм, лепестки розовые.
 'John Elsley'. Высота растений около 20 см, ширина около 30 см. Цветки простые, диаметром около 30 мм, лепестки тёмно-розовые.
 'Max Frei'. Высота растений около 20 см. Цветки простые, лепестки розовые с более тёмными жилками. Диаметр цветка около 40 мм.
 'Nana'. Высота растений до 15 см высоты, цветки простые, лепестки ярко-розовые.
 'New Hampshire Purple'. Высота растений около 25 см, ширина около 35 см. Цветки простые, диаметром около 35 мм, лепестки пурпурно-розовые.
 'Nyewood'. Высота растений около 25 см, ширина около 35 см. Цветки простые, диаметром около 40 мм, лепестки розовые.
 'Prostratum'. Высота растений 10—15 см, цветки простые, лепестки тёмно-розовые. Цветение длительное.
 'Striatum' ('Lancastriense'). Высота растений около 10 см. Цветки простые, лепестки светло-розовые, центр цветка с тёмным глазком. Хорошо разрастается. Цветение с начала июня до середины августа.

В медицине 
Всё растение содержит большое количество дубильных веществ (свежие цветки до 16 %), каротин, витамин С, горькие, смолистые, слизистые вещества и другие соединения.

Препараты герани кроваво-красной обладают вяжущим, обезболивающим, противовоспалительным, антисептическим, кровоостанавливающим действием и свойством растворять отложения солей.

Настой травы употребляется при поносах у взрослых и детей, при почечнокаменной болезни, ревматизме, подагре, а также как кровоостанавливающее средство при маточных, лёгочных и носовых кровотечениях, при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта и для лечения кожных заболеваний.

В народной медицине настой из корневищ употребляют при внутренних кровотечениях, а также для полоскания кровоточащих дёсен и промывания гноящихся ран, в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства при заболевании горла.

Настой травы употребляют для местных ванн, обмываний и примочек при гнойниках, гноящихся порезах, язвах и кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом.

Отвар травы используют для ванн при переломах костей, для полоскания горла при ангине и для мытья головы при выпадении волос.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

кроваво-красная
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum